Eredivisie (1982/1983) była 26. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytuł obroniła drużyna AFC Ajax. Tytuł króla strzelców zdobył Peter Houtman, który w barwach klubu Feyenoord zdobył 30 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 
 

1982 w piłce nożnej
1983 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1982 w Holandii
1983 w Holandii